Zuna steht für: 

 Zuna, libanesischer Rapper
 Gabriele Zuna-Kratky, österreichische Museumsleiterin
 alternativer Name der australischen Insel Entrance Island